Ett kan syfta på:

1 (tal) – talet ett
Ett-ord - ett genus i svenska språket, se neutrum
 Ett (skrift)språk, norskt enfrågeparti i valet 2009

Se även 
En (olika betydelser)